Internetová adresa může být: 
 URI (Uniform Resource Identifier), jednotný identifikátor zdroje
 URL (Uniform Resource Locator), jednotná adresa zdroje
 IP adresa, identifikátor síťového rozhraní na internetu
 E-mailová adresa, adresa pro elektronickou poštu